Mäkelä var 1992 Finlands sjunde vanligaste efternamn och det vanligaste med ändelsen la ~ lä. 2008 återfinns namnet på femte plats (19.659). Namnet är bildat av ordet för backe, mäki och ändelsen syftar på plats.

Efternamnet återfinns främst väster om en linje Villmanstrand–Jyväskylä–Rovaniemi. Det var vanligt redan på 1700-talet och vid 1800-talets början, framför allt i Satakunda och Tavastland. Namnet fanns även i Österbotten samt södra Lapplands län. 

Äldsta belägg är från 1489, då en Knut Mekelä i Reso nämns.

Personer med efternamnet Mäkelä 
 Anneli Mäkelä
 Aukusti Bernhard Mäkelä
 Hannu Mäkelä
 Jani Mäkelä
 Matti Mäkelä
 Juho Mäkelä (1885–1943), finländsk målare
 Jukka Mäkelä
 Marika Mäkelä (född 1947), målare
 Mauno Mäkelä
 Mikko Mäkelä, flera personer
 Mikko Mäkelä (bibliotekarie) (1910–1985), finländsk bibliotekarie
 Mikko Mäkelä (ishockeyspelare) (född 1965), finländsk ishockeyspelare
 Olli Mäkelä
 Outi Mäkelä
 Pirjo Mäkelä
 Santeri Mäkelä
 Solmu Mäkelä (1922–2018), finländsk scenmagiker
 Tapio Mäkelä (1926–2016), finländsk längdskidåkare
 Timo Mäkelä
 Toini Mäkelä
 Tommi Mäkelä
 Wille Mäkelä

Källor 
 Mikkonen Pirjo & Paikkala, Sirkka: Sukunimet. Otava: Helsinki 1992.

Noter

Finska efternamn